Кубок Шпенглера 1923 — 1-й турнир Кубка Шпенглера, проходивший в швейцарском городе Давосе в период с 29 декабря по 31 декабря 1923 года.

Примечания

Сайт 
 Официальный сайт турнира 

Кубок Шпенглера
1923 год в Швейцарии
Декабрь 1923 года